Daning He kan syfta på följande platser:

Kina 

 Daning He (vattendrag i Kina, Chongqing), 
 Daning He (vattendrag i Kina, Guangxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar